Sredozemske igre 1987, uradno X. Sredozemske igre so se odvijale med 11. in septembrom 1987 v Latakiji, Sirija. Na igrah je sodelovalo 2180 športnikov iz 18 držav, ki so tekmovali v 162 disciplinah 19. športov.

Medalje

Zunanje povezave 
 Olimpijski svet Srbije - rezultati Sredozemskih iger 1987 
 Mednarodni komite 
 Rezultati 

1987 v športu
Sredozemske igre 1987
Športne prireditve v Siriji